Pocola bezeichnet

 Pocola (Oklahoma), Stadt in Oklahoma
 Pocola (Bihor), Gemeinde in Rumänien
 Pocolom-Gruppe, auch Pocola, etruskische Keramikgattung